Chaetosphaerulina — рід грибів родини Tubeufiaceae. Назва вперше опублікована 1938 року.

Класифікація 
До роду Chaetosphaerulina відносять 7 видів:
 Chaetosphaerulina bambusae
 Chaetosphaerulina bambusicola
 Chaetosphaerulina eucalypti
 Chaetosphaerulina lignicola
 Chaetosphaerulina vermicularispora
 Chaetosphaerulina yasudae
 Chaetosphaerulina yasudai

Примітки

Джерела 
 Hino, I. 1938. Illustrationes fungorum bambusicolorum. Bulletin of the Miyazaki College of Agriculture and Forestry. 10:55-64 - P.62

Роди грибів